Владимир Файнберг: Файнберг, Владимир Львович (1930—2010) — русский поэт, писатель, сценарист.
 Файнберг, Владимир Мейлевич (род. 1955) — российский бизнесмен, антиквар, коллекционер, преступник.
 Файнберг, Владимир Яковлевич (1926—2010) — советский и российский физик-теоретик, профессор, член-корреспондент РАН.